Steinhaus kan syfta på följande platser:

Polen 

 Kamiennik (kommunhuvudort), Opole vojvodskap, Powiat nyski,

Schweiz 
 Steinhaus, Schweiz, ort i kantonen Valais

Österrike 

 Steinhaus am Semmering, ort, Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 
 Steinhaus (kommun), Oberösterreich, Wels-Land, 

Robotskapade Polenförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar